Inkräktarna kan syfta på:

 Inkräktarna (1974) – en fransk-svensk film från 1974 
 Inkräktarna (1979) – en amerikansk film från 1979, originaltitel Prophecy 
 Inkräktarna (1981) – en amerikansk film från 1981, originaltitel Southern Comfort 
 Inkräktarna (1995) – en amerikansk film från 1995, originaltitell The Invaders 
 Inkräktarna (1996) – en brittisk film från 1996, originaltitel Truth or Dare